Aleksandra Jerkov (1982) – politica serba
 Mia Jerkov (1982) – pallavolista croata
 Željko Jerkov (1953) – ex cestista jugoslavo